Сельское поселение «Село Боровенск» — муниципальное образование в составе Мосальского района Калужской области России.

Центр — село Боровенск.

История 
Согласно Закону Калужской области в 2011 году на территории административно-территориальной единицы «Мосальский район» было создано новое муниципальное образование со статусом сельского поселения «Село Боровенск» (далее — вновь образованное сельское поселение) в результате преобразования трех граничащих между собой муниципальных образований: сельского поселения «Село Боровенск», сельского поселения «Деревня Горбачи» и сельского поселения «Село Тарасково» — путём их объединения.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Мосальского района
Сельские поселения Калужской области